Изумру́дный — топоним:

Казахстан 
 Изумрудный — бывший посёлок, с 2006 года село Изумрудное в Абайском районе Карагандинской области.

Россия 
 Изумрудный — посёлок в Иркутском районе Иркутской области (находится на территории Марковского муниципального образования; не имеет статуса населённого пункта).
 Изумрудный — посёлок в Ирбейском районе Красноярского края.
 Изумрудный — посёлок в Тарасовском районе Ростовской области.

См. также 
 Изумрудное

Примечания